Tell Him est le titre de plusieurs chansons notoires :
  : chanson écrite par Bert Berns rendue célèbre par , reprise en France par Claude François sous le titre Dis-lui.
 Tell Him (1963) : chanson écrite par Carlton Black, interprétée par The Drew-Vels puis par Patti Drew en 1967, classée au Billboard Hot 100.
  : duo de Céline Dion et Barbra Streisand sorti en single, grand succès commercial.
 Tell Him (1998) :  bonus track de l'album The Miseducation of Lauryn Hill (album de l'année au Grammy Awards).